Золотая медаль имени А. Д. Сахарова присуждается Российской академией наук с 1995 года за выдающиеся работы по физике ядра, физике элементарных частиц и космологии. Медаль может быть присуждена как российскому, так и иностранному учёному. Носит имя российского учёного Андрея Дмитриевича Сахарова.

История 
Медаль была учреждена Постановлением Президиума АН СССР от 23 января 1990 г. № 80 «Об увековечении памяти академика Сахарова А. Д.». Медаль вручается раз в пять лет.

Награждённые учёные

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте РАН 
 Информация на сайте РАН 

Сахарова
Сахарова
Награды по алфавиту
Ядерная физика
Физика элементарных частиц
Космология
Физика в России